Римы — многозначный термин:

 Римы — один из жанров исландской средневековой христианской литературы.
 Римы — посёлок в Ичнянском районе Черниговской области Украины.